Okręty US Navy o nazwie USS  "Nitro":

Pierwszy "Nitro" (AE-2) był okrętem amunicyjnym typu Pyro, który został zwodowany w 1919 i sprzedany na złom w 1949.
Drugi "Nitro" (AE-23) był okrętem głównym okrętów amunicyjnych typu Nitro. Został zwodowany w 1958 i skreślony z listy w 1995.

Nitro